Аза:
 Аза — река в Нижегородской области России.
 Аза — река в Шацком районе Рязанской области России.
 Аза — женское имя.
 АЗА (аббревиатура от «Алтайский завод агрегатов») — промышленное предприятие в городе Барнауле.
  — деревня в Ордубадском районе Нахичеванской Автономной Республики.
 Аза — царь государства Манна.
 Аза-дерево — волшебное дерево в осетинском нартском эпосе, листья которого обладали чудесными целебными свойствами.
 Аза Исаврийский (умер в на­чале IV ве­ка) — христианский мученик, воин.
 Аза-Шатене — коммуна в регионе Лимузен во Франции.